Лэ́мпард () — фамилия:
 Лэмпард, Кит (1945—2020) — американский и британский бейсболист.
  (род. 1986) — австралийский оперный певец, дирижёр и композитор.